|-
| 169701 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169702 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169703 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169704 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169705 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169706 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169707 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169708 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169709 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169710 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169711 - ||  || 5 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169712 - ||  || 12 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169713 - ||  || 7 iunie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169714 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169715 - ||  || 9 iunie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169716 - ||  || 5 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169717 - || 2002 MF || 17 iunie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169718 - || 2002 MJ || 17 iunie 2002 ||  || 
|-
| 169719 - ||  || 16 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169720 - ||  || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169721 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169722 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169723 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169724 - ||  || 12 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169725 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169726 - ||  || 13 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169727 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169728 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169729 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169730 - ||  || 11 iulie 2002 ||  || 
|-
| 169731 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169732 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169733 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169734 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169735 - ||  || 10 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169736 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169737 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169738 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169739 - ||  || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169740 - ||  || 16 iulie 2002 ||  || 
|-
| 169741 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169742 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169743 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169744 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169745 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169746 - ||  || 21 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169747 - ||  || 23 iulie 2002 || Palomar || 
|-
| 169748 - ||  || 30 iulie 2002 || Haleakala || 
|-
| 169749 - ||  || 3 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169750 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169751 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169752 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169753 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169754 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169755 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169756 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169757 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169758 - ||  || 7 august 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 169759 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169760 - ||  || 4 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169761 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169762 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169763 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169764 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169765 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169766 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169767 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169768 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169769 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169770 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169771 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169772 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169773 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169774 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169775 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169776 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169777 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169778 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169779 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169780 - ||  || 14 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169781 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169782 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169783 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169784 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169785 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169786 - ||  || 15 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169787 - ||  || 15 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169788 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169789 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 169790 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169791 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169792 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169793 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169794 - ||  || 7 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169795 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169796 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169797 - ||  || 15 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169798 - ||  || 15 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169799 - || 2002 QO || 16 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169800 - ||  || 16 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-